Buttes ist der Name von:

 Buttes, Ort im Kanton Neuenburg, Schweiz
 Buttes (Fluss), rechter Zufluss der Areuse in den Kantonen Waadt und Neuenburg, Schweiz

Siehe auch
 Butte (Begriffsklärung)